

Жінки 
 Деркачова Ольга Сергіївна (* 1978) — українська письменниця. Докторка філологічних наук, професорка. Член Національної спілки письменників та національної спілки журналістів України.

Чоловіки 
 Деркачов Ілля Петрович (1834—1916) — український та російський методист початкової школи, педагог, дитячий письменник.